Алекса́ндр Петро́вич Чуга́ев (6 сентября 1923, д. Денисово, Осинский район, Пермская область, РСФСР, СССР — 21 августа 2021, Краснодар, Российская Федерация) — советский и российский учёный-юрист, кандидат юридических наук, профессор (2004), Заслуженный юрист Российской Федерации, создатель юридической научной школы «Индивидуализация наказания и его обоснованность в приговоре суда» в Кубанском государственном университете.

Биография 
Родился 6 сентября 1923 года в деревне Денисово, Осинский район, Пермская область, РСФСР.

С началом началась Великой Отечественной войны добровольцем ушел в Красную армию. Окончил Смоленское военное пехотное училище, с 1943 года воевал на Западном фронте. Командовал взводом, ротой. В боях был дважды ранен и контужен.

C 1944 по 1945 год работал начальником спецзоны на Сарапулском заводе имени Ф. Дзержинского. Награждён Орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». и другими медалями.

В 1949 году с отличием окончил Казанский юридический институт. В том же году начал преподавательскую работу в Казанском государственном университете.

В 1964 году окончил аспирантуру Московского университета и в том же году защитил здесь кандидатскую диссертацию на тему: «Освобождение от уголовной ответственности». В 1966 году ему присвоено учёное звание доцента.

С 1968 по 1969 год преподавал в Волгоградской высшей следственной школе милиции, в 1970 году — на Краснодарском факультете Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ).

В 1971 году начал работать в Кубанском государственном университете уголовное право и спецкурс «Назначение наказания».

В 2004 году ему присвоено звание профессора. За 65 лет научно-педагогической работы подготовил более 13 тысяч юристов. Среди его учеников пять человек стали кандидатами наук. Создал свою научную школу «Индивидуализация наказания и его обоснованность в приговоре суда». Написал более 80 научных и 20 учебно-методических работ, в числе которых 2 монографии и 10 учебных пособий.

В 2004 году стал лауреатом конкурса на лучшую научную и творческую работу среди преподавателей высших учебных заведений Краснодарского края. Награждён нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» Министерства образования и науки России (2004).

В 2006 году за большой вклад в юридическую науку и высшую школу Указом Президента России Александр Петрович Чугаев удостоен почётного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Умер 21 августа 2021 года в Краснодаре.

Награды и звания 
 Орден Красной Звезды
 Орден Отечественной войны I степени
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Заслуженный юрист Российской Федерации (2006)
 Профессор
 Знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2004)
 Почётный гражданин Краснодара

Библиография 
 Чугаев, А. П. Малозначительное преступление и товарищеский суд; под ред. Г. А. Кригер. Изд-во Казанского гос. ун-та, 1966. — 297
 Чугаев, А. П. Индивидуализация ответственности за преступления и её особенности по делам несовершеннолетних : учеб. пособие / М-во высш. и среднего специального образования РСФСР, Кубанский гос. ун-т. — Краснодар, 1979. −95 с.
 Чугаев, А. П. Основы дифференциации ответственности и индивидуализация наказания : учеб. пособие / Кубан. гос. ун-т. — Краснодар, 1985. — 74 с.
 Уголовное право Российской Федерации : программа курса и библиограф. указ. / сост. : В. П. Коняхин, Н. В. Огородникова, А. П. Чугаев; КубГУ, Каф. уголовного права и криминологии. — Москва : Изд-во «МК», 1998. — 207 с.
 Чугаев, А. П. Назначение наказания : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 021100 «Юриспруденция» / М-во образования РФ, Краснодар : Изд-во КубГУ, 2003. — 347 с.
 Чугаев, А. П. Назначение наказания : метод. материалы к изучению спец. курса / А. П. Чугаев, Е. Г. Веселов. — Краснодар, 2003. — 102 с.
 Чугаев, А. П. Назначение наказания : науч.-практ. пособие / А. П. Чугаев, Е. Г. Веселов. — Москва : Юрлитинформ, 2008. — 328 с. — (Библиотека криминалиста).

Литература 
 Логачев, В. Подвиг не померкнет в веках : об А. П. Чугаеве / В. Логачев // Знамя. — 1968. — 16 авг. — С. 4.
 Чугаев Александр Петрович // Вестник юрфака. — 2005. — № 1. — С. 3.
 Чугаев Александр Петрович. Юрист, партриот//Слово солдата и ученого: книга воспоминаний ветеранов Кубанского госуниверситета, участников Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта [Кубанский гос. университет], 2006. — С. 23-43.

Примечания

Ссылки 
 В Краснодаре для 97-летнего ветерана-разведчика провели спецпарад
 Краснодарскому ветерану Александру Чугаеву вручили знак Почётного гражданина
 В Краснодаре Александру Чугаеву вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и звание Почетного гражданина города
 Мудрый возраст — 90 лет!
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Преподаватели Кубанского университета
Выпускники юридического факультета Казанского университета
Аспиранты МГУ
Преподаватели МГЮА
Юристы по алфавиту
Юристы СССР
Юристы России
Кандидаты юридических наук
Профессора